Густаво Куертен був чемпіоном попереднього року, але в четвертому колі програв Альберту Кості.

У фіналі Коста переміг свого співвітчизника Хуана Карлоса Ферреро з рахунком 6–1, 6–0, 4–6, 6–3. Для обох це був перший фінал турнірів Великого шолома

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2002 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу